Rubl (rusky рубль) je současná měnová jednotka v:
  Bělorusku
  Rusku
  Podněstří (celosvětově neuznávaný stát na území Moldavska)
  Jižní Osetii
  Abcházii

Název rubl nesly i měny, které dnes už neexistují. Jsou to:
 Sovětský rubl
 Tádžický rubl (1995–2000)
 Arménský rubl (1919–1923)
 Lotyšský rubl (, 1919–1922, 1992–1993)
 Zakavkazský rubl (1918, 1923–1924)

Jeden rubl se dělí na 100 kopejek.

Externí odkazy 
 
 

Měny